Alison Fiske (1943-2020) – attrice inglese
 Billy Fiske, propr. William Meade Lindsley Fiske III (1911-1940) – bobbista e militare statunitense
 Daniel Willard Fiske (1831-1904) – bibliografo, linguista e scacchista statunitense
 Harlan Fiske Stone (1872-1946) – politico e giurista statunitense
 John Fiske (1842-1901) – filosofo e storico statunitense
 Minnie Maddern Fiske, nata Marie Augusta Davey (1865-1932) – attrice, regista e produttrice teatrale statunitense
 Susan Fiske (1952) – psicologa e docente statunitense